De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Pruisen, waar men in augustus 1610 tien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1610
Pruisen